Фредерик Б. «Фредди» Льюис-младший (; 6 января 1921, Бруклин, Нью-Йорк, США — 27 декабря 1994, Сакраменто, штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Ранние годы 
Фредди Льюис родился 6 января 1921 года в Бруклине, самом густонаселённом боро Нью-Йорка, там же учился в школе имени Джеймса Мэдисона, в которой играл за местную баскетбольную команду, после чего в 1941 году поступил на кампус университета Лонг-Айленда в Бруклине, но проучился в нём только два года. В 1946 году окончил Университет Восточного Кентукки, где в течение двух лет играл за команду «Истерн Кентукки Колонелс», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 1021 очко. При Льюисе «Колонелс» выступали в конференции Kentucky Intercollegiate Athletic (KIAC), которая входит в National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA).

Профессиональная карьера 
Играл на позиции лёгкого форварда и атакующего защитника. В 1946 году Фредди Льюис заключил соглашение с командой «Шебойган Рэд Скинс», выступавшей в Национальной баскетбольной лиге (НБЛ). Позже выступал за команды «Бирмингем Скайхокс» (ПБЛА), «Индианаполис Каутскис» (НБЛ),  «Индианаполис Джетс» (БАА), «Балтимор Буллетс» (НБА, БАА), «Филадельфия Уорриорз» (НБА), «Вашингтон Кэпитолс» (АБЛ) и «Миддлтаун Гардс» (АБЛ). Всего в НБЛ и НБА провёл по 2 сезона. В 1947 году включался в 1-ую сборную всех звёзд НБЛ, а также был признан новичком года НБЛ. Всего за свою карьеру в НБЛ Фредди сыграл 88 игр, в которых набрал 1024 очка (в среднем 11,6 за игру). Всего за карьеру в БАА и НБА Льюис сыграл 95 игр, в которых набрал 799 очков (в среднем 8,4 за игру) и сделал 132 передачи. Помимо этого Фредди Льюис в составе «Рэд Скинс» и «Каутскис» два раза участвовал во Всемирном профессиональном баскетбольном турнире, но без особого успеха.

Тренерская карьера 
Выступая в качестве игрока в составе «Бирмингем Скайхокс» (1948), Фредди Льюис был играющим тренером команды, а с 1950 года, будучи ещё действующим игроком, стал тренировать (1950—1954) баскетбольную команду школы Амитивилля (округ Саффолк, остров Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк), где выиграл 63 процента проведённых игр (63—40). После завершения профессиональной карьеры игрока Льюис сначала на протяжении одного сезона (1956—1957) работал ассистентом главного тренера в студенческой команде «Гавайи Рейнбоу Уорриорз», а потом в течение пяти лет — на посту главного тренера команды «Саутерн Мисс Голден Иглс» (1957—1962), причём в обеих имел положительный баланс побед и поражений (21—2 и 89—38 соответственно). Затем, сменив прописку, шесть сезонов руководил командой «Сиракьюс Орандж» (1962—1968), в которой выиграл 63 процента матчей (91—57). В сезоне 1965/1966 годов Фредди второй раз в истории команды вывел «Орандж», лидером которых в то время был Дэйв Бинг, в плей-офф турнира NCAA, там она пробилась в 1/4 финала (), где проиграла команде «Дьюк Блю Девилз» со счётом 81—91, которая в итоге дошла до финала четырёх NCAA (). В 1968 году Фредди Льюис перебрался в Калифорнию, где устроился на должность спортивного директора студенческой команды «Сакраменто Стэйт Хорнетс». В сезоне 1984/1985 годов исполнял обязанности главного тренера команды, но неудачно, «Хорнетс» выиграли всего 7 игр из 35. В итоге, тренируя студенческие клубы, Льюис выиграл 60 процентов матчей (208—125).

Смерть 
Фредди Льюис умер 27 декабря 1994 года на 74-м году жизни в городе Сакраменто (штат Калифорния).

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика в НБЛ на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика в БАА и НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте Justsportsstats.com
 Тренерская карьера в NCAA на сайте Sports-Reference.com

Баскетболисты США
Баскетбольные тренеры США
Игроки «Шебойган Рэд Скинс»
Игроки «Индианаполис Джетс»
Игроки «Балтимор Буллетс» (1944—1954)
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Вашингтон Кэпитолс»